Federação Brasileira de Football, entidade criada em 1915
 Federação Brasileira de Football, entidade criada em 1933

F